

Chimica 
 Glu – Abbreviazione dell'α-amminoacido glutammato o acido glutammico

Codici 
 glu – codice ISO 639-3 della lingua gula